Светослав Константинов Саев е български инженер, офицер, полковник.

Биография 
Светослав Саев е роден на 3 април 1899 г. в Гевгели в семейството на архиерейския наместник отец Константин Саев. През 1922 г. завършва Военното училище в София. От 1926 г. служи в трета инженерна дружина. На следващата година е преназначен в 1-ва колоездачна дружина. От 1933 г. е командир на рота в ЖП полк. Същата година е командир на рота в първи инженерен полк. Между 1935 и 1939 г. учи инженерство в Италия. От 1939 г. е адютант на Свързочния полк, а на следващата година е назначен за командир на дружина в Трети инженерен полк. С министерска заповед № 125 от 14 септември 1944 г. е назначен за командир на Общовойсковия свързочен полк и на свързочната дружина при Главното командване. Между 1944 и 1946 г. е ректор на Телеграфопощенското училище. През 1946 г. започва работа в Щаба на войската и щаба на втора армия. Уволнен през 1947 г.

Военни звания 
 Подпоручик (1 април 1922)
 Поручик (6 май 1925)
 Капитан (3 октомври 1933)
 Майор (18 март 1939)
 Подполковник (3 октомври 1942)
 Полковник (1945)

Бележки 

Български полковници
Четиридесет и първи випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български офицери от Македония
Български военни дейци от Втората световна война
Български инженери
Родени през 1899 година
Родени на 3 април
Родени в Гевгели